Tzotzil (volk), een Mayavolk in Chiapas.
 Tzotzil (taal), de taal van dat volk.